A 2006-os Roland Garros női versenyét a belga Justine Henin nyerte az orosz Szvetlana Kuznyecova előtt.

Kiemeltek 

 Amélie Mauresmo (Negyedik kör)
 Kim Clijsters (Elődöntős)
 Nadia Petrova (Első kör)
 Marija Sarapova (Negyedik kör)
 '''Justine Henin (Bajnok)
 Jelena Gyementyjeva (Harmadik kör)
 Patty Schnyder (Negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Döntős)
 Francesca Schiavone (Negyedik kör)
 Anastasia Myskina (Negyedik kör)
 Venus Williams (Negyeddöntős)
 Martina Hingis (Negyeddöntős)
 Anna-Lena Grönefeld (Negyeddöntős)
 Gyinara Szafina (Negyeddöntős)
 Daniela Hantuchová (Negyedik kör)
 Nicole Vaidišová (Elődöntős)

<li> Flavia Pennetta (Harmadik kör)
<li> Elena Likhovtseva (Első kör)
<li> Ana Ivanović (Harmadik kör)
<li> Marija Kirilenko (Harmadik kör)
<li> Nathalie Dechy (Harmadik kör)
<li> Szugijama Ai (Második kör)
<li> Tatiana Golovin (Első kör)
<li> Katarina Srebotnik (Harmadik kör)
<li> Marion Bartoli (Második kör)
<li> Anabel Medina Garrigues (Harmadik kör)
<li> Anna Csakvetadze (Második kör)
<li> Lucie Šafářová (Első kör)
<li> Sofia Arvidsson (Második kör)
<li> Klara Koukalová (Első kör)
<li> Sahar Peér (Negyedik kör)
<li> Gisela Dulko (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 

N1